Кубенское сельское поселение — сельское поселение в составе Вологодского района Вологодской области.
Центр — село Кубенское, расположено в 32 км от Вологды.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 6198 человек.

География 
Расположено в северной части района. Граничит:
 на востоке с Кубенским озером (на другом берегу — Усть-Кубинский район),
 на севере с Новленским сельским поселением,
 на западе с Кирилловским районом,
 на юге с Старосельским, Майским и Семенковским сельскими поселениями.

История 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку на территории современного Кубенского сельского поселения находились:
 Кубенский сельсовет (ОКАТО 19 220 840) с центром Кубенское, включавший 71 населённый пункт,
 Борисовский сельсовет (ОКАТО 19 220 812) с центром Борисово, включавший 24 населённых пункта,
 Вепревский сельсовет (ОКАТО 19 220 816) с центром Макарово, включавший 56 населённых пунктов,
 Высоковский сельсовет (ОКАТО 19 220 824) с центром Мынчаково, включавший 28 населённых пунктов,
 Несвойский сельсовет (ОКАТО 19 220 848) с центром Остахово, включавший 35 населённых пунктов.

22 мая 2001 года были упразднены 5 деревень Вепревского сельсовета: Белая Горка, Верхне-Вологодская Больница, Демьянка, Красная Горка, Привалово. 13 декабря 2001 года была упразднена деревня Воронино Высоковского сельсовета. С тех пор состав этих сельсоветов не изменялся.

1 января 2006 года в составе Вологодского района были образованы Кубенское, Борисовское, Вепревское, Высоковское и Несвойское сельские поселения. Их состав и центры совпадали с соответствующими сельсоветами.

На 1 января 2009 года население этих сельских поселений составляло:
 Кубенское сельское поселение — 3162 человека,
 Борисовское сельское поселение — 714 человек,
 Вепревское сельское поселение — 1031 человек,
 Высоковское сельское поселение — 581 человек,
 Несвойское сельское поселение — 757 человек.

8 апреля 2009 года Борисовское, Вепревское, Высоковское, Кубенское, Несвойское сельские поселения были объединены в Кубенское с центром в селе Кубенское.

Населённые пункты 
С 2021 года в состав сельского поселения входят 205 населённых пунктов, в том числе
195 деревень,
4 посёлка,
6 сёл.

 Упразднённые населённые пункты

Населённые пункты, упразднённые в 2021 году

Примечания 

Муниципальные образования Вологодского района
Сельские поселения Вологодской области